Fricativă laterală alveolară sonoră, Consoană